A  a szöuli metró elővárosi vonala, melyet a Sinbundang Line & NeoTrans társaság üzemeltet. A vonalon automata, vezető nélküli vonatok futnak, az első fázisban épített hat állomás esetében az utat a végállomások között 16 perc alatt tették meg a vonatok. A teljes vonal összesen öt fázisban épül, a második szakaszt 2016-ban átadták, a harmadikat 2018-ban, a negyediket 2019-ben, az ötödiket pedig 2020-ban tervezik átadni.

Állomások

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A Sinbundang vonal honlapja  
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonaltervezővel 

Szöuli metró